Andrés Martínez (ur. 1972) – urugwajski piłkarz
 Andrés Martínez – kolumbijski gimnastyk sportowy
 Andrés Martínez Trueba (1884-1959) – urugwajski polityk, prezydent Urugwaju w latach 1951-1952
 Jorge Andrés Martínez (ur. 1983) – urugwajski piłkarz